een Nederlands scheldwoord voor homoseksuele mannen, ook wel als geuzennaam gebruikt
 een moeilijk te lokaliseren lichaamsdeel, vergelijkbaar met lurven (in uitdrukkingen als op zijn flikker geven)

Zie ook 
 Flickr (uitgesproken als flikker), een website voor het delen van (digitale) foto's